Мальцев Олександр Миколайович (1949) — радянський хокеїст (нападник), олімпійський чемпіон.
 Мальцев Олександр Миколайович (1956) — український політик, міський голова Макіївки.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок